Meurtre par procuration peut désigner :
Meurtre par procuration (), film américain de Freddie Francis, sorti en 1964 (diffusé au Royaume-Uni sous le titre de ) ;Meurtre par procuration (), téléfilm britannique adapté de la nouvelle d'Agatha Christie, Feux d'artifice (), initialement diffusé en 1989 dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot''.